Ґарм — чотириокий собака у скандінавських міфах. Ґарм охороняє Хельхейм, Землю Мертвих, і живе в печері, що називається Ґніпа. Ґарм є найбільшим зі всіх собак, за винятком вовка Фенріра. В деяких творах він є собакою морозяних гігантів. Його виття буде однією із ознак початку Рагнароку. Під час Рагнароку, Ґарм і Тюр вб'ють один одного.

Див. також 

 Цербер

Германо-скандинавська міфологія